Эршир (Айршир) — шотландский топоним. Может означать:
 Эршир — графство.
 Ист-Эршир — округ.
 Норт-Эршир — округ.
 Саут-Эршир — округ.
США
  — город в округе Пало-Алто в штате Айова.
  — невключённая территория в округе Пайк в штате Индиана.
Другое
 Айрширская (порода коров) — порода коров.
 HMT Ayrshire (FY225) — вооружённый траулер, участник конвоя PQ-17.